Hruštice může být:
 Hruštice (okres Český Krumlov) – zaniklé sídlo, v letech 1950–1960 zatopeno vodní nádrží Lipno
 Hruštice (Turnov) – část města Turnova

 Hruštice (tvrz) – tvrz u Turnova ve stejnojmenné obci, rodové sídlo Jaroslava z Hruštice

 Jaroslav z Hruštice (1234 – 1269) – český šlechtic z rodu Markvarticů
 hruštice jednostranná (Orthilia) – rod rostlin z čeledi vřesovcovité